Затонский — поселок в Балаковском районе Саратовской области России. Входит в состав Натальинского муниципального образования.

История 
В 1984 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Элеватор переименован в Затонский.

Географические данные 
Посёлок находится в 171км ( по дороге) от города Саратов.  И в 139 км непосредственно до Саратова ( Напрямую) . 

Примерно в 700-800 метрах от посёлка находится Саратовское водохранилище.

Население

Примечания 

Населённые пункты Балаковского района